Силан — многозначный термин:
 Силаны — соединения кремния с водородом.
 Гай Аппий Юний Силан (ум. 42 н. э.) — римский консул.
 Марк Юний Силан — традиционное мужское имя в ветви Силанов древнеримского рода Юниев, известны более десятка носителей этого имени.
 «Силан» — химическое предприятие в городе Данкове Липецкой области.